Anbruch steht für:

 eine zeitliche Definition im Sinne von Beginn, zum Beispiel eines Zeitalters oder einer Tageszeit (Tagesanbruch)
 das erstmalige Öffnen eines befüllten und verschlossenen Behältnisses (etwa mit Lebensmitteln) 
 die im Bergbau übliche Bezeichnung der Stelle, an der eine Lagerstätte angetroffen wird, speziell auch einen bloßgelegten Erzgang
 morsch gewordenes und nicht mehr beilfestes Holz, siehe Anbruch (Forstwirtschaft)
 den Kurztitel einer österreichischen Musikzeitschrift, siehe Musikblätter des Anbruch
 eine partielle Knochenfraktur